Группа А на чемпионате Европы по футболу 2016 — одна из шести групп группового этапа финальной части Чемпионата Европы.

В группу A попали хозяйка турнира сборная Франции, сборные Румынии и Швейцарии, а также дебютант Чемпионата Европы сборная Албании.

Первые матчи в группе были сыграны 10 июня, заключительные — 19 июня 2016 года. Все шесть матчей состоялись в разных городах Франции.

Группа А

Сборные

Сборная Франции дважды становилась победителем Чемпионата Европы: в 1984 и в 2000 году.

Франция является страной-хозяйкой Евро-2016, поэтому сборная Франции попала на турнир автоматически без проведения отборочных матчей.

Лучший результат сборной Румынии на Евро — участие в четвертьфинале Чемпионата Европы 2000 года.

Сборная Румынии вышла в финальный раунд турнира со второго места в отборочной группе F набрав 20 очков в 10 матчах (отстав на 1 очко от сборной Северной Ирландии).

Сборная Албании является дебютантом чемпионата Европы.

В финальный раунд команда пробилась со второго места в своей отборочной группе I, набрав 14 очков в 8 матчах (на 7 очков отстав от сборной Португалии).

Сборная Швейцарии трижды участвовала в финальных турнирах Чемпионата Европы (в 1996, 2004 и 2008 году).

В отборочном раунде сборная Швейцарии заняла второе место в отборочной группе E, набрав 21 очко, пропустив вперёд сборную Англии на 9 очков.

1 тур

Матч № 1. Франция — Румыния

Матч № 2. Албания — Швейцария

2 тур

Матч № 14. Румыния — Швейцария

Матч № 15. Франция — Албания

3 тур

Матч № 25. Румыния — Албания

Матч № 26. Швейцария — Франция

Примечания

Ссылки 
 Группа A на официальном сайте Uefa.com

Группа A